Joner ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Joner (* 1958), norwegischer Schauspieler und Regisseur
 Joseph von Joner-Tettenweiß (1821–1898), königlich bayerischer Kämmerer und Offizier, zuletzt im Rang eines Generalmajors
 Knut Joner (* 1987), norwegischer Schauspieler
 Kristoffer Joner (* 1972), norwegischer Schauspieler
 Sverre Indris  Joner (* 1963), norwegischer Komponist und Musiker
 Louis Joner (1880–1956), deutscher Hotelier

Siehe auch:
 Joner auf Tettenweiss
 Johner